Дельвин — фамилия. Известные носители:
 Дельвин, Ив (1953) — французский дзюдоист.
 Дельвин, Павел Илларионович (1902—1973) — советский политик.